A República Soviética Popular de Corásmia foi um estado criado como sucessor do Canato de Khiva em fevereiro de 1920, quando o Khan abdicou em resposta à pressão. Foi declarado oficialmente pela Primeira Corásmia Kurultay (Assembléia) em 26 de abril de 1920. Em 20 de outubro de 1923, foi transformada na República Socialista Soviética de Corásmia (Russo: Хорезмская ССР, tr. Khorezmskaya RSS). 

Estados e territórios fundados em 1920
Repúblicas socialistas extintas
Século XX no Turquemenistão
Estados e territórios extintos em 1924